Солнечный — топоним.

Белоруссия 
 Солнечный — посёлок в Пружанском районе Брестской области.
 Солнечный — посёлок в Полоцком районе Витебской области.
 Солнечный — упразднённый посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Солнечный — посёлок в Минском районе Минской области.
 Солнечный — железнодорожный остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги в Витебской области.

Казахстан 
 Солнечный — в подчинении городской администрации Экибастуза Павлодарской области.

Россия 
 Солнечный — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Солнечный — посёлок в Сковородинском районе Амурской области.
 Солнечный — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Солнечный — посёлок в Устюженском районе Вологодской области.
 Солнечный — посёлок в Рамонском районе Воронежской области.
 Солнечный — посёлок в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, упразднён в 1959 г.
 Солнечный — посёлок в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Солнечный — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Солнечный — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Солнечный — посёлок в Удорском районе Коми.
 Солнечный — посёлок в Красносельском районе Костромской области.
 Солнечный — посёлок в Сусанинском районе Костромской области.
 Солнечный — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Солнечный — упразднённый в 2001 году посёлок в Абанском районе Красноярского края.
 Солнечный — посёлок городского типа (ЗАТО) Красноярского края, ранее назывался Ужур-4.
 Солнечный — посёлок в Золотухинском районе Курской области.
 Солнечный — посёлок в Советском районе Марий Эл.
 Солнечный — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Солнечный — посёлок в Усольском районе Пермского края.
 Солнечный — посёлок в Азовском районе Ростовской области.
 Солнечный — посёлок в Волгодонском районе Ростовской области.
 Солнечный — посёлок в Марксовском районе Саратовской области.
 Солнечный — посёлок в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Солнечный — посёлок в составе города Берёзовский Свердловской области.
 Солнечный — посёлок в составе Каменского городского округа Свердловской области.
 Солнечный — посёлок в Рославльском районе Смоленской области.
 Солнечный — посёлок в Бежецком районе Тверской области.
 Солнечный — посёлок в Бологовском районе Тверской области.
 Солнечный — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Солнечный — посёлок городского типа (ЗАТО) в Тверской области.
 Солнечный — село в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
 Солнечный — посёлок городского типа в Солнечном районе Хабаровского края.
 Солнечный — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Солнечный — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.
 Солнечный — посёлок городского типа в Усть-Майском улусе Якутии.
 Солнечный — посёлок в Ростовском районе Ярославской области.

 Солнечный — прежнее название ЗАТО Межгорье Башкортостана.
 Солнечный — прежнее название села Имунный Тарумовского района Дагестана.
 Солнечный — прежнее название посёлка городского типа Локомотивный в Карталинском районе Челябинской области.
 Солнечный — до 1964 г. название посёлка городского типа Горный в Солнечном районе Хабаровского края.

Украина 
 «Солнечный» — футбольный стадион в Харькове.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Солнечный — село/посёлок в составе Андреевского муниципального округа/Андреевского сельсовета Нахимовского района.

Микрорайоны 
 Солнечный — жилой массив в Советском районе Красноярска
 Солнечный — микрорайон города Кривой Рог
 Солнечный — посёлок-микрорайон в Саратове
 Солнечный — строящийся жилой район Екатеринбурга

См. также 
 
 
 Солнечный переулок